Chivu:
 Chivu Stoica, polític romanès.
 Cristian Chivu, futbolista romanès, que ocupa la posició de defensa central.